Jiro Kamata (Ōta, 28 de julho de 1985) é um futebolista profissional japonês, defensor, milita no Vegalta Sendai.
Jiro Kamata é um defensor com presenças constantes na J-League, são mais de 100 presenças com o Kashiwa Reysol, e desde 2009, no Vegalta Sendai.

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kashiwa Reysol
Futebolistas do Vegalta Sendai